Niemcy:
 Sulzburg – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald

Inne:
 Sulzburg – zamek koło Sulzburga
 Sulzburg – zamek koło Lenningen